ZYI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zunyi (Cina)